Curcani se poate referi la:
 Comuna Curcani, Călărași
 Curcani, Călărași
 Curcani, Constanța
 Junii Curcani

Toponime românești